Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Hésione, une princesse troyenne ;
 Hésione l'Océanide, épouse de Prométhée selon certaines versions.
 Hésione est un opéra d'André Campra (1700).
 Hesione, un genre de vers marins de la famille des Hesionidae (ordre Phyllodocida)